Список птиц Швеции включает около 480 видов класса Птицы, из которых 9 находятся под угрозой исчезновения, а один (Обыкновенный фазан) является интродуцированным.

Gaviidae 
 	Gavia stellata
 	Gavia arctica
 	Gavia immer
 	Gavia adamsii

Podicipedidae 
 	Tachybaptus ruficollis
 	Podiceps grisegena
 	Podiceps cristatus
 	Podiceps auritus
 	Podiceps nigricollis

Diomedeidae 
 	Thalassarche melanophris

Procellariidae 
 	Fulmarus glacialis
 	Calonectris diomedea
 	Puffinus gravis
 	Puffinus griseus	
 	Puffinus puffinus
 	Puffinus mauretanicus

Hydrobatidae 
 	Hydrobates pelagicus
 	Oceanodroma leucorhoa

Sulidae 
 	Morus bassanus

Phalacrocoracidae 
 	Phalacrocorax carbo
 	Phalacrocorax aristotelis
	Phalacrocorax pygmaeus

Ardeidae 
 	Ardea cinerea
 	Ardea purpurea 	
 	Ardea alba
 	Egretta garzetta
 	Ardeola ralloides	
 	Bubulcus ibis
 	Nycticorax nycticorax
 	Ixobrychus minutus
 	Botaurus stellaris

Ciconiidae 
 	Ciconia nigra
 	Ciconia ciconia

Threskiornithidae 
 	Plegadis falcinellus
 	Platalea leucorodia

Anatidae 
	Cygnus olor
	Cygnus cygnus
	Cygnus columbianus
	Anser fabalis
	Anser brachyrhynchus
	Anser albifrons
	Anser erythropus	
	Anser anser
	Branta bernicla
	Branta leucopsis
	Branta canadensis
	Branta ruficollis	 
	Alopochen aegyptiacus	
	Tadorna ferruginea
	Tadorna tadorna
	Anas penelope
	Anas americana	
	Anas strepera
	Anas crecca
	Anas platyrhynchos
	Anas rubripes	
	Anas acuta
	Anas querquedula
	Anas discors	
	Anas clypeata
	Netta rufina
	Aythya ferina
	Aythya collaris	
	Aythya nyroca	 
	Aythya fuligula
	Aythya marila
	Aythya affinis	
	Somateria mollissima
	Somateria spectabilis
	Polysticta stelleri	
	Histrionicus histrionicus	
	Clangula hyemalis
	Melanitta nigra
	Melanitta perspicillata	
	Melanitta fusca
	Bucephala clangula
	Mergellus albellus
	Mergus serrator
	Mergus merganser
	Oxyura jamaicensis

Pandionidae 
 	Pandion haliaetus

Accipitridae 
 	Pernis apivorus
 	Milvus milvus	
 	Milvus migrans
 	Haliaeetus albicilla
 	Neophron percnopterus
 	Gyps fulvus	 
	Circaetus gallicus	
 	Circus aeruginosus
 	Circus cyaneus
 	Circus macrourus	
 	Circus pygargus
 	Accipiter nisus
 	Accipiter gentilis
 	Buteo buteo
 	Buteo rufinus
	Buteo lagopus
 	Aquila pomarina
	Aquila clanga	
 	Aquila nipalensis
	Aquila heliaca	 
 	Aquila chrysaetos
 	Aquila pennatus

Falconidae 
	Falco naumanni	 
	Falco tinnunculus
	Falco vespertinus	
	Falco eleonorae	 
 	Falco columbarius 	Falco subbuteo	Falco cherrug	 
 	Falco rusticolus 	Falco peregrinus Tetraonidae 
 	Lagopus lagopus 	Lagopus muta 	Tetrao urogallus 	Tetrao tetrix 	Bonasa bonasia Phasianidae 
 	Alectoris chukar	
 	Perdix perdix 	Coturnix coturnix 	Phasianus colchicus Gruidae 
 	Anthropoides virgo 	
 	Grus grus Rallidae 
 	Rallus aquaticus 	Crex crex	
 	Porzana parva	Porzana pusilla 	
 	Porzana porzana	Porzana carolina 	
 	Gallinula chloropus 	Fulica atra Otididae 
 	Otis tarda	 
	Chlamydotis undulata	
	Chlamydotis macqueenii 	
 	Tetrax tetrax Haematopodidae 
 	Haematopus ostralegus Recurvirostridae 
 	Himantopus himantopus 	
 	Recurvirostra avosetta Burhinidae 
 	Burhinus oedicnemus Glareolidae 
 	Cursorius cursor	
 	Glareola pratincola	
	Glareola maldivarum	
 	Glareola nordmanni Charadriidae 
	Vanellus vanellus	Vanellus gregarius	 
	Vanellus leucurus	
	Pluvialis fulva	
	Pluvialis dominica	
	Pluvialis apricaria	Pluvialis squatarola	Charadrius hiaticula	Charadrius dubius	Charadrius alexandrinus	Charadrius mongolus	Charadrius leschenaultii	Charadrius morinellus Scolopacidae 
	Scolopax rusticola	Lymnocryptes minimus	Gallinago media
	Gallinago gallinago
	Limnodromus scolopaceus	
	Limosa limosa	
	Limosa haemastica	
	Limosa lapponica
	Numenius phaeopus
	Numenius arquata
	Bartramia longicauda	
	Tringa erythropus
	Tringa totanus
	Tringa stagnatilis
	Tringa nebularia
	Tringa melanoleuca	
	Tringa flavipes	
	Tringa ochropus
	Tringa solitaria	
	Tringa glareola
	Xenus cinereus	
	Actitis hypoleucos
	Actitis macularia	
	Heteroscelus brevipes	
	Arenaria interpres
	Calidris canutus
	Calidris alba
	Calidris pusilla	
	Calidris mauri	
	Calidris ruficollis	
	Calidris minuta
	Calidris temminckii
	Calidris subminuta	
	Calidris fuscicollis	 
	Calidris bairdii	
	Calidris melanotos	
	Calidris acuminata	
	Calidris ferruginea
	Calidris alpina
	Calidris maritima
	Calidris himantopus	
	Limicola falcinellus
	Tryngites subruficollis	 
	Philomachus pugnax
	Phalaropus tricolor	
	Phalaropus lobatus
	Phalaropus fulicarius

Stercorariidae 
 	Stercorarius skua
 	Stercorarius pomarinus
 	Stercorarius parasiticus
 	Stercorarius longicaudus

Laridae 
 	Larus canus
 	Larus delawarensis	
	Larus marinus
	Larus hyperboreus
	Larus glaucoides	
	Larus argentatus
	Larus fuscus
	Larus cachinnans
	Larus michahellis
	Larus ridibundus
	Larus genei	
	Larus philadelphia	
	Larus melanocephalus
	Larus atricilla	
	Larus pipixcan	
	Larus minutus
	Pagophila eburnea	 
	Rhodostethia rosea	
	Xema sabini
	Rissa tridactyla

Sternidae 
	Sterna nilotica	
	Sterna caspia
	Sterna sandvicensis
	Sterna dougallii	
	Sterna hirundo
	Sterna paradisaea
	Sterna forsteri	
	Sterna albifrons
	Sterna anaethetus	
	Sterna fuscata	
	Chlidonias hybridus	
	Chlidonias leucopterus
	Chlidonias niger

Alcidae 
 	Alle alle
 	Uria aalge
 	Uria lomvia
 	Alca torda
 	Cepphus grylle
	Aethia psittacula	
 	Fratercula arctica
	Fratercula arctica
	Fratercula cirrhata	
	Cepphus grylle

Pteroclidae 
 	Syrrhaptes paradoxus

Columbidae 
	Columba livia
	Columba oenas
	Columba palumbus
	Streptopelia turtur
	Streptopelia orientalis	
	Streptopelia decaocto

Cuculidae 
	Clamator glandarius	
	Cuculus canorus

Tytonidae 
 	Tyto alba

Strigidae 
	Otus scops	
	Bubo bubo
	Bubo scandiacus
	Strix aluco
	Strix uralensis
	Strix nebulosa
	Surnia ulula
	Glaucidium passerinum
	Athene noctua	
	Aegolius funereus
	Asio otus
	Asio flammeus

Caprimulgidae 
	Caprimulgus europaeus
	Caprimulgus aegyptius

Apodidae 
	Hirundapus caudacutus	
	Chaetura pelagica	
	Tachymarptis melba	
	Apus apus
	Apus pallidus	
	Apus pacificus	
	Apus affinis

Alcedinidae 
	Alcedo atthis

Meropidae 
	Merops persicus	
	Merops apiaster

Coraciidae 
	Coracias garrulus

Upupidae 
 	Upupa epops

Picidae 
	Jynx torquilla
	Dendrocopos minor
	Dendrocopos medius
	Dendrocopos leucotos
	Dendrocopos major
	Picoides tridactylus
	Dryocopus martius
	Picus viridis
	Picus canus

Alaudidae 
	Melanocorypha calandra	
	Melanocorypha bimaculata	
	Melanocorypha leucoptera	
	Melanocorypha yeltoniensis	
	Calandrella brachydactyla	
	Calandrella rufescens	
	Galerida cristata
	Lullula arborea
	Alauda arvensis
	Eremophila alpestris

Hirundinidae 
	Riparia riparia
	Ptyonoprogne rupestris	
	Hirundo rustica
	Cecropis daurica	
	Delichon urbica

Motacillidae 
	Motacilla alba
	Motacilla citreola	
	Motacilla flava
	Motacilla cinerea
	Anthus richardi
	Anthus campestris
	Anthus godlewskii	
	Anthus trivialis
	Anthus hodgsoni	
	Anthus gustavi	
	Anthus pratensis
	Anthus cervinus
	Anthus petrosus
	Anthus spinoletta	
	Anthus rubescens

Regulidae 
 	Regulus regulus
 	Regulus ignicapillus

Bombycillidae 
 	Bombycilla garrulus

Cinclidae 
 	Cinclus cinclus

Troglodytidae 
 	Troglodytes troglodytes

Prunellidae 
	Prunella collaris	
	Prunella montanella	
	Prunella atrogularis	
	Prunella modularis

Turdidae 
	Monticola saxatilis	
	Monticola solitarius	
	Zoothera sibirica	
	Zoothera dauma	
	Catharus fuscescens	
	Catharus ustulatus	
	Catharus guttatus	
	Turdus torquatus
	Turdus merula
	Turdus obscurus	
	Turdus ruficollis	
	Turdus naumanni
	Turdus pilaris
	Turdus iliacus
	Turdus philomelos
	Turdus viscivorus
	Turdus migratorius

Cisticolidae 
	Cisticola juncidis

Sylviidae 
	Cettia cetti	
	Locustella lanceolata	
	Locustella naevia
	Locustella fluviatilis
	Locustella luscinioides
	Acrocephalus paludicola 
	Acrocephalus schoenobaenus
	Acrocephalus agricola	
	Acrocephalus scirpaceus
	Acrocephalus dumetorum
	Acrocephalus palustris
	Acrocephalus arundinaceus
	Hippolais caligata	
	Hippolais rama	
	Hippolais pallida	
	Hippolais polyglotta	
	Hippolais icterina
	Phylloscopus trochilus
	Phylloscopus collybita
	Phylloscopus ibericus	
	Phylloscopus neglectus	
	Phylloscopus bonelli	
	Phylloscopus sibilatrix
	Phylloscopus fuscatus	
	Phylloscopus schwarzi	
	Phylloscopus proregulus
	Phylloscopus inornatus
	Phylloscopus borealis
	Phylloscopus trochiloides
	Sylvia atricapilla
	Sylvia borin
	Sylvia communis
	Sylvia curruca
	Sylvia nana
	Sylvia nisoria
	Sylvia rueppelli
	Sylvia cantillans	
	Sylvia melanocephala	
	Sylvia undata

Muscicapidae 
	Muscicapa striata
	Muscicapa dauurica	
	Ficedula hypoleuca
	Ficedula albicollis
	Ficedula parva
	Ficedula albicilla	
	Erithacus rubecula
	Luscinia luscinia
	Luscinia megarhynchos	
	Luscinia svecica
	Tarsiger cyanurus	
	Irania gutturalis	
	Phoenicurus ochruros
	Phoenicurus phoenicurus
	Saxicola rubetra
	Saxicola rubicola
	Oenanthe oenanthe
	Oenanthe pleschanka	
	Oenanthe hispanica	
	Oenanthe deserti	
	Oenanthe isabellina

Paradoxornithidae 
 	Panurus biarmicus

Aegithalidae 
 	Aegithalos caudatus

Paridae 
	Poecile palustris
	Poecile montana
	Poecile cincta
	Periparus ater
	Lophophanes cristatus
	Parus major
	Cyanistes caeruleus
	Cyanistes cyanus

Sittidae 
 	Sitta europaea

Certhiidae 
	Certhia familiaris
	Certhia brachydactyla

Remizidae 
 	Remiz pendulinus

Oriolidae 
 	Oriolus oriolus

Laniidae 
	Lanius collurio
 	Lanius isabellinus	
	Lanius schach	
 	Lanius excubitor
 	Lanius meridionalis	
 	Lanius minor
	Lanius nubicus	
	Lanius senator

Corvidae 
	Perisoreus infaustus
	Garrulus glandarius
	Pica pica
	Nucifraga caryocatactes
	Corvus monedula
	Corvus dauuricus	
	Corvus frugilegus
	Corvus corone
	Corvus corax
	Corvus cornix

Sturnidae 
	Pastor roseus	
	Sturnus vulgaris

Emberizidae 
	Emberiza citrinella
	Emberiza leucocephalos	
	Emberiza cia	
	Emberiza hortulana
	Emberiza caesia	
	Emberiza pusilla
	Emberiza rustica
	Emberiza aureola 
	Emberiza melanocephala	
	Emberiza schoeniclus
	Emberiza calandra
	Zonotrichia albicollis	
	Calcarius lapponicus
	Plectrophenax nivalis

Cardinalidae 
	Pheucticus ludovicianus

Fringillidae 
	Fringilla coelebs
	Fringilla montifringilla
	Pinicola enucleator
	Carpodacus erythrinus
	Loxia pytyopsittacus
	Loxia curvirostra
	Loxia leucoptera
	Carduelis chloris
	Carduelis flammea
	Carduelis hornemanni
	Carduelis spinus
	Carduelis carduelis
	Carduelis flavirostris
	Carduelis cannabina
	Serinus serinus
	Pyrrhula pyrrhula
	Coccothraustes coccothraustes
	Bucanetes githagineus	
	Uragus sibiricus

Passeridae 
 	Passer domesticus
 	Passer hispaniolensis
 	Passer montanus

Примечания

Литература 
Clements, James F. Birds of the World: a Checklist. Cornell University Press, 2000, 880. ISBN 0-934797-16-1.

См.также 
Список птиц России 
Эндемизм у птиц

Ссылки 
Список птиц 

Швеция
Швеция
Птиц